Gailey ist der Familienname folgender Personen:

 Charles K. Gailey junior (1901–1966), US-amerikanischer Generalmajor (US Army)
 Francis Gailey (1882–1972), US-amerikanischer Schwimmer